Ел Дос де Абрил има више значења:

 Ел Дос де Абрил (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Дос де Абрил (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику